Eminem Presents: The Re-Up — компіляція лейбла Емінема Shady Records, виданий 5 грудня 2006 року лейблами Shady Records і Interscope Records. Загальна тривалість композицій становить 74:38.

За словами Rikanatti, на реліз спершу мала потрапити пісня «Supreme Race Shady», проте натомість обрали спродюсовану ним пісню репера Cashis «Everything Is Shady».

Список пісень

Примітки

Посилання 
 Allmusic 
 HipHopDX 
 IGN (7.4/10)
 Sputnikmusic 

Альбоми Eminem
Англомовні музичні альбоми